Порта-Вестфалика () — город в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Подчинён административному округу Детмольд. Входит в состав района Минден-Люббекке. Население составляет 35 112 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 105 км². Официальный код — 05 7 70 032.

Город подразделяется на 15 городских районов (Баркхаузен, Вюльпке, Коштедт, Незен, Лербек, Хаусберге, Хольцхаузен, Наммен, Лофельд, Клайненбремен, Айсберген, Фельтхайм, Мёльберген, Феннебек, Хольтруп).

Население

Достопримечательности 
Монумент кайзеру Вильгельму I

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Северного Рейна-Вестфалии